Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse ziekenhuisserie ER.

Seizoen 1 (1994-1995)

Seizoen 2 (1995-1996)

Seizoen 3 (1996-1997)

Seizoen 4 (1997-1998)

Seizoen 5 (1998-1999)

Seizoen 6 (1999-2000)

Seizoen 7 (2000-2001)

Seizoen 8 (2001-2002)

Seizoen 9 (2002-2003)

Seizoen 10 (2003-2004)

Seizoen 11 (2004-2005)

Seizoen 12 (2005-2006)

Seizoen 13 (2006-2007)

Seizoen 14 (2007-2008)

Seizoen 15 (2008-2009)

Special 

 Previously on ER (2 april 2009)

Aflevering van ER
ER